Julius Tafel ist der Name folgender Personen:

* Julius Tafel (Unternehmer) (1827–1893), deutscher Unternehmer
 Julius Tafel (Chemiker) (1862–1918), deutscher Chemiker